Křížová är en köping i Tjeckien.   Den ligger i regionen Vysočina, i den centrala delen av landet,  km öster om huvudstaden Prag. Křížová ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Křížová är huvudsakligen platt, men åt nordväst är den kuperad. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km nordost om Křížová. Runt Křížová är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Hlinsko,  km norr om Křížová. I omgivningarna runt Křížová växer i huvudsak barrskog. 

Trakten ingår i den hemiboreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är november, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar 

Köpingar i Vysočina